Olifant může být:
 v heraldice část erbu („rohy“)
 mûmak – válečný slon z románu Pán prstenů 
 Olifant (tank) – jihoafrická modernizace britského tanku Centurion